KHL 2022-23 er den 15. sæson af ishockeyligaen KHL. Ligaen har deltagelse af 22 hold, der indleder sæsonen med et grundspil med 68 runder, hvorefter 16 hold går videre til slutspillet om Gagarin-pokalen.

Hold 

Siden den foregående sæson var antallet af hold i ligaen blevet reduceret fra 24 til 22 hold, idet Jokerit og Dinamo Riga ikke ønskede at fortsætte i ligaen efter Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022.

Holdene er inddelt i to konferencer, vest-konferencen og øst-konferencen, begge med 11 hold. Hver konference er yderligere inddelt i to divisioner med fem eller seks hold i hver. Inden sæsonen blev der gennemført følgende justeringer af divisionernes sammensætning:
 Kunlun Red Star blev flyttet fra Kharlamov- til Tarasov-divisionen.

Avangard Omsk vendte efter tre sæsoner med midlertidig hjemmebane i Moskva tilbage til sin nyopførte arena i Omsk, G-Drive Arena, efter at Arena Omsk var blevet nedrevet og genopført. Kunlun Red Star spiller for tredje sæson i træk sine hjemmekampe i Arena Mytisjtji i Mytisjtji ved Moskva i stedet for den ordinære hjemmebane i Beijing på grund af indrejserestriktionerne i Folkerepublikken Kina under COVID-19-pandemien. HK Vitjaz har skiftet hjemmebanen Ispalads Vitjaz ud med Arena Balasjikha.

Grundspil

Format 

Hvert hold spillede 68 kampe i grundspillet, hvilket var det højeste antal grundspilskampe i ligaens historie. For hvert hold var de 68 kampe fordelt på:
 To kampe (en hjemme og en ude) mod hvert af de øvrige 21 hold i ligaen (i alt 42 kampe).
 Yderligere to kampe (en hjemme og en ude) mod hvert af de øvrige 10 hold fra holdets egen konference (i alt 20 kampe).
 Yderligere to kampe (en hjemme og en ude) mod hvert af holdets tre udvalgte modstandere (i alt 6 kampe).

Der blev uddelt point efter følgende pointsystem:
 Sejre gav 2 point.
 Nederlag i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 1 point.
 Nederlag i ordinær spilletid gav 0 point.

I hver konference gik de to divisionsvindere videre til slutspillet om Gagarin-pokalen sammen med de seks bedste af resten af holdene i konferencen.

Ligaen holdt pause i følgende perioder:
 10. - 11. december på grund af all star-kamp i Tjeljabinsk.
 12. - 18. december på grund af landsholdturnering.
 31. december - 2. januar på grund af nytår.

Vestkonferencen

Bobrov-divisionen

Tarasov-divisionen

Østkonferencen

Kharlamov-divisionen

Tjernysjov-divisionen

Kampe

Slutspil 

Slutspillet har deltagelse af otte hold fra hver konference og afvikles som en cupturnering, hvor alle opgør bliver spillet bedst af syv kampe. I hver konference seedes de otte hold fra 1 til 8. De to divisionsvindere seedes som nr. 1 og 2 og de resterende seks hold som nr. 3-8 efter holdenes antal point i grundspillet.

I hver runde spiller det højst seedede tilbageværende hold mod det laveste seedede hold osv.

Alle klokkeslæt er angivet i Moskva-tid (UTC+3).

Hold og seedninger

Skema

Konferencekvartfinaler

Vestkonferencen

Østkonferencen

Konferencesemifinaler

Vestkonferencen

Østkonferencen

Konferencefinaler

Vestkonferencen

Østkonferencen

Finale om Gagarin-pokalen

Kilder / eksterne henvisninger 
KHL

Noter 

Sæsoner i KHL
Ishockey i 2022
Ishockey i 2023